Requienia : genre de mollusques bivalves fossiles de la famille des Requieniidae.
 Requienia : genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.